UHW steht als Abkürzung für:
 umsetzbares Heizwerk
 Unionhilfswerk Berlin
 Unfallhilfswagen
 Untere Havel-Wasserstraße

UHW